

Toponymie
 Wrzoski est un village polonais situé dans la gmina de Miedzna dans le powiat de Węgrów et en voïvodie de Mazovie
 Wrzoski est un village polonais situé dans la gmina de Dąbrowa dans le powiat d'Opole et en voïvodie d'Opole